El Duque Cristián Luis de Mecklemburgo (; 29 de septiembre de 1912 - 18 de julio de 1996) era el segundo hijo del último Gran Duque reinante de Mecklemburgo-Schwerin, Federico Francisco IV.

Primeros años 

Nació en Ludwigslust siendo el segundo vástago del Gran Duque reinante Federico Francisco IV, y su esposa la Princesa Alejandra de Hannover, una hija del Príncipe de la Corona Ernesto Augusto de Hannover y la Princesa Thyra de Dinamarca. Tras la derrota del Imperio alemán en la I Guerra Mundial, su padre abdicó el 14 de noviembre de 1918.

Después de la abolición de la monarquía, en 1919 la familia fue por invitación de la reina Alejandrina, consorte de Cristián X de Dinamarca y hermana del Gran Duque, al exilio en Dinamarca, donde vivieron por un año en el Palacio Sorgenfri. Posteriormente, la familia retornó a Mecklemburgo y vivió en Gelbensande, y a partir de 1921 la familia se asentó en el Castillo de Ludwigslust. Después de terminar el colegio, en el otoño de 1935, fue reclutado en el regimiento de caballería n.º 14 en Ludwigslust, con el que participó en 1939 en la II Guerra Mundial. En 1944, fue licenciado de las fuerzas armadas debido a un decreto como miembro de una antigua casa reinante.

Después de la guerra 
Cuando la guerra terminó, Ludwigslust fue en primer lugar ocupado por los británicos, aunque pronto fue transferido a ocupación soviética, de tal modo de Cristián Luis inicialmente fue con su familia al Castillo de Glücksburg en Schleswig-Holstein. Sin embargo, pronto retornó a Ludwigslust para hacerse cargo de los bienes de la familia y fue hecho prisionero por las autoridades militares soviéticas. Después de su apresamiento fue trasladado en avión a Moscú donde fue sentenciado en la prisión Lubianka a ser encarcelado a 25 años.

En 1953, fue liberado después de la intervención de Konrad Adenauer en favor de los prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética y volvió para las navidades de 1953 con su familia en Glücksburg.

Matrimonio y familia 
El 5 de julio de 1954 en Glücksburg, Cristián Luis contrajo matrimonio en una ceremonia civil con la Princesa Bárbara de Prusia, hija del Príncipe Segismundo de Prusia, la cuál en su niñez y juventud había vivido con su familia en Costa Rica. Se casaron en una ceremonia religiosa el 11 de julio. Tuvieron dos hijas:

 Duquesa Donata de Mecklemburgo (n. 11 de marzo de 1956), desposó a Alejandro von Solodkoff y tuvieron descendencia.
 Duquesa Edwina de Mecklemburgo (n. 25 de septiembre de 1960), desposó a Conrado von Posern y tuvieron descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Alexander Solodkoff: Christian Ludwig Herzog zu Mecklenburg: Mecklenburg-Schwerin, Club Wien 2003, 
 Alison Weir: Britain's Royal Family: A Complete Genealogy, The Bodley Head, London 1999, S: 292
 Marlene A. Eilers: Queen Victoria's Descendants, Genealogical Publishing Co., Baltimore 1987, S. 161, 162, 169
 Peter Hoffmann: Stauffenbergs Freund - Die tragische Geschichte des Widerstandskämpfers Joachim Kuhn, Verlag C.H.Beck München 2007, 
 Peter Hoffmann: Oberst i.G. Henning von Tresckow und die Staatsstreichspläne im Jahr 1943 , in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Vol 55, 2, April 2007, S. 331-364
 Christian Ludwig von Mecklenburg: Erzählungen aus meinem Leben, Schwerin, 3. Auflage31998, 

Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Ludwigslust